Абубака́ров — чеченская и дагестанская фамилия. Известные носители:
 Абубакаров, Сайидмухаммад Хасмухаммадович (1959—1998) — председатель Духовного управления мусульман Дагестана;
 Абубакаров, Сайпуди Сайдиевич (1952) — чеченский спортсмен, специалист по единоборствам, тренер, спортивный функционер;
 Абубакаров, Сайпудин (1956—1996) — чеченский акробат.
 Абубакаров, Таймаз Тайсумович (1948) — министр экономики и финансов Чеченской Республики Ичкерия.